Molekulska formula -{C20H18O5}- se može odnositi na:

 Dezmetoksikurkumin
 Gliceolin I
 Gliceolin III
 Vighteon